Brüder-Unität (lateinisch: Unitas fratrum, tschechisch: Jednota Bratrská) steht für:

 Böhmische Brüder, eine religiöse Gemeinschaft aus Anhängern des tschechischen Reformators Jan Hus
 Herrnhuter Brüdergemeine

Siehe auch:
 Brüdergemeinde
 Brüdergemeinschaft